Каскиново — название населённых пунктов:

Россия 
 Каскиново — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Каскиново — деревня в Кусинском районе Челябинской области.